Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова — победительницы турнира.

Общая информация 
Первые номера посева Каролин Гарсия и Кристина Младенович дошли до полуфинала, где проиграли № 12 посева Андрее Главачковой и Пэн Шуай. Андреа второй год подряд выходит в финал в Австралии (до этого в дуэте с Луцией Градецкой. В финале Главачкова и Пэн были обыграны вторыми номерами посева Бетани Маттек-Сандс и Луцией Шафаржовой, которым достался главный приз. Их пара во второй раз смогла выиграть титул в Австралии (до этого в 2015 году). Прошлогодние победительницы Саня Мирза и Мартина Хингис не защищали свой титул, однако обе приняли участие в турнире в разных дуэтах. Саня в паре с Барборой Стрыцовой стартовали в качестве четвёртого номера посева и проиграли в третьем раунде, а Мартина с Коко Вандевеге были под пятым номером и выбыли на стадии второго раунда.

Посев 

  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Полуфинал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Титул)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Четвертьфинал)
  Саня Мирза /  Барбора Стрыцова (Третий раунд)
  Коко Вандевеге /  Мартина Хингис (Второй раунд)
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Первый раунд)
  Юлия Гёргес /  Каролина Плишкова (Первый раунд)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Третий раунд)
  Моника Никулеску /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
  Луция Градецкая /  Катерина Синякова (Первый раунд)
  Ракель Атаво /  Сюй Ифань (Четвертьфинал)
  Андреа Главачкова /  Пэн Шуай (Финал)
  Катарина Среботник /  Чжэн Сайсай (Третий раунд)
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон (Второй раунд)
  Винус Уильямс /  Серена Уильямс (Отказ)
  Анастасия Родионова /  Дарья Юрак (Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) и (PR) 

  Дестани Айава /  Алисия Смит (Первый раунд)
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква (Четвертьфинал)
  Кимберли Биррелл /  Присцилла Хон (Первый раунд)
  Элисон Бэй /  Лизетта Кабрера (Первый раунд)
  Джессика Мур /  Сторм Сандерс (Первый раунд)
  Дзюнри Намигата /  Чжань Цзиньвэй (Первый раунд)
  Эллен Перес /  Оливия Тьяндрамулия (Первый раунд)
  Галина Воскобоева /  Барбора Крейчикова (PR, второй раунд)
  Лорен Дэвис /  Меган Мултон-Леви (PR, второй раунд)
  Карин Кнапп /  Мэнди Минелла (PR, второй раунд)
  Мария Санчес /  Лизель Хубер (PR, второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые